Islay peut désigner :

Toponymes 
 Islay, une île d'Écosse ;
 Islay, une province du Pérou ;
 Islay, une ville et un port du Pérou, chef-lieu du district d'Islay dans la province d'Islay ;
 Islay, un hameau canadien de la province d'Alberta.

Autres 
 Islay, une actrice japonaise ;
 Islay, un whisky produit sur l'île d'Islay (Écosse) ;
 combat d'Islay, bataille navale livrée les 12 et 13 janvier 1838 au large d'Islay (Pérou), pendant les guerres de la Confédération péruvio-bolivienne ; 
 , nom de navires de guerre de la marine péruvienne commémorant ce combat.